Garbaty steht für:
 Josef Garbáty (1851–1939), deutscher Zigarettenfabrikant
 Garbaty (Automobilhersteller), ein Unternehmen von Mozes Garbaty